DJ Magazine (также используется укороченный вариант названия — DJ Mag) — британский ежемесячный журнал, посвящённый электронной танцевальной музыке и диджеям. Первый номер журнала вышел в 1991 году и в данный момент выходит на десяти различных языках каждый месяц.

История журнала 
Ранняя версия журнала появилась в конце 1980-х годов и называлась тогда Disc Jockey Magazine, после чего название было изменено на Jocks Magazine, однако от этого названия быстро отказались, и издание подверглось ребрендингу. В середине 1991 года был выпущен первый номер журнала DJ Magazine или DJ Mag, который изначально выпускался как еженедельное издание под руководством Криса Меллора в качестве его первого главного редактора. К тому моменту журнал уже был самым продаваемым в Великобритании журналом для диск-жокеев. В первом издании принимали участие такие артисты, как Фрэнки Наклз и Ragga Twins. В 1992 году журнал перешёл на публикацию раз в две недели, в связи с увеличением рабочей нагрузки, которая продлится до 2008 года. В течение первых двух лет редакция журнала сама голосовала за диджея года: изначально это был короткий список, но позже он был расширен и стал списком 100 лучших, который впервые появился в 100-м выпуске журнала 21 октября 1993 года. В 1994 году группа Underworld появилась на обложке, благодаря своему прорывному альбому. Среди других артистов, представленных в этом году, были такие известные имена, как Армен ван Хелден, Эрик Морилло, а также выстрелившие ди-джеи, такие как DJ Rap. К лету 1995 года журнал начал регулярно освещать Ибицу из-за ее растущей популярности как места для клубных мероприятий; журнал также открыл стенд на Зимней музыкальной конференции, проходившей в Майами. В 1997 году на первой полосе журнала появился новый британский хаус-дуэт Basement Jaxx. Журнал открывал новые имена, рассказывал о самых ярких деятелях эпохи, артисты, появившиеся на обложке журнала в конце 1990-х, были Джефф Миллс, Deep Dish, Orbital, Лоран Гарнье и Danny Tenaglia и др.

В 1999 году на первой полосе журнала будут представлены ди-джеи, рассказывающие о подъеме транс-музыки. Издание много писало об употреблении наркотиков и их распространенности в сфере танцевальной музыки. Начиная с конца 2000 года, журнал запустил свой первый пилотный веб-сайт. К ноябрю 2000 года Highbury House Communications купила Nexus, издателя журнала, и журнал перенёс свою редакцию в Кентиштаун, Северный Лондон.

В 2001 году Лесли Райт — музыкальный журналист, которая в то время работала редактором шотландского танцевального издания M8 magazine, была нанята вместо Криса Меллора на пост главного редактора журнала. После 10 лет работы в редакции Меллор покинул свой пост. В 2002 году Fatboy Slim впервые был упомянут в июльском номере после того, как его бесплатное мероприятие в Брайтоне, Англия, собрало около 250 000 клабберов.

Рейтинги топ-100 
Журнал ежегодно публикует два списка-рейтинга: «Топ 100 диджеев» и «Топ 100 ночных клубов». Начиная с 2009 года оба рейтинга формируются на основе открытого голосования. Каждый год более 1 миллиона человек голосуют в номинации «Топ 100 диджеев» и 400 тысяч человек в номинации «Топ 100 ночных клубов». Рейтинг диджеев по версии DJ Mag является одним из самых престижных подобных рейтингов и имеет большое значение для индустрии электронной танцевальной музыки. Журнал был награждён премией International Dance Music Awards в категории «лучший музыкальный журнал» рекордные 17 раз.

В 2020 году, из-за пандемии коронавируса, журнал проводит серию еженедельных виртуальных фестивалей Top 100 DJs. Это сделано для того, чтобы дать потенциальным избирателям возможность познакомиться с их любимыми ди-джеями и артистами перед голосованием. Серия виртуальных фестивалей Top 100 DJs транслируется по глобальным каналам DJ Mag на YouTube, Facebook и Twitch.

Лидеры рейтинга 
Диджеи и исполнители, занявшие одно из первых трёх мест за всю историю составления рейтинга по годам:

Временна́я шкала рейтинга диджеев 
Диджеи и исполнители, хоть раз занимавшие первое место за всю историю составления рейтинга:

Примечания

Ссылки 
 Сайт DJ Mag
 Старая версия сайта DJ Mag (рейтинги за 1999—2008 годы)

Музыкальные сетевые ресурсы
Музыкальные журналы Великобритании
Печатные издания, возникшие в 1991 году
Электронные журналы